Чжуан Цзяжун і Сє Шувей були чинними чемпіонками, але цього разу Сє вирішила не брати участі. Чжуан грала в парі з Янь Цзи, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Чжань Юнжань і Абігейл Спірс.Чжань і Спірс виграли титул, перемігши у фіналі пару Карлі Галліксон і Ніколь Кріз з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари 

  Анна-Лена Гренефельд /  Катарина Среботнік (чвертьфінал, знялись через травму правого плеча у Среботнік)
  Чжуан Цзяжун /  Янь Цзи (півфінал)
  Аліса Клейбанова /  Катерина Макарова (півфінал)
  Клаудія Янс /  Алісія Росольська (чвертьфінал)

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

2009
Hansol Korea Open